Драфт ВНБА 2006 года прошёл 5 апреля, в среду, в выставочном центре () города Бостон, штат Массачусетс, который стал первым драфтом женской НБА, проводившимся за пределами штата Нью-Джерси. К участию в драфте были допущены игроки после окончания колледжа и игроки-иностранцы. Лотерея драфта состоялась 24 октября 2005 года, по её результатам право выбора под первым номером получила команда «Миннесота Линкс», который она использовала на 21-летнюю Сеймон Огастус, защитника из университета штата Луизиана. Кроме того сама церемония драфта состоялась на следующий день после проведения финала женской NCAA («Мэриленд Террапинс» — «Дьюк Блю Девилз» 78:75 ОТ), который также был сыгран в Бостоне на арене ТД Бэнкнорт-гарден.

В сезоне 2006 года приняло участие 14 клубов, на один больше, чем в прошедшем, потому что в межсезонье ВНБА пополнила команда «Чикаго Скай». В результате увеличения количества команд ассоциации состоялся так называемый драфт расширения, который прошёл 16 ноября 2005 года. Первый раунд драфта транслировался на канале ESPN2, в то время как второй и третий раунды были показаны на кабельных каналах NBA TV и ESPNU, а телевизионную трансляцию драфта комментировала Линда Кон.

Всего на этом драфте было выбрано 42 баскетболистки, из них 33 из США, 3 из Австралии (Рене Камино, Джессика Фоли и Марита Пейн), 2 из Канады (Шона Торберн и Ким Смит) и по одной с Сент-Винсента и Гренадин (София Янг), из Латвии (Зане Тейлане), Кот-д’Ивуара (Кристелль Н’Гарсанет) и России (Марина Кузина).

Легенда к драфту

Драфт расширения

Основной драфт

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА
ВНБА в сезоне 2006

